

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Kurt Van de Wouwer, (1971- ), coureur cycliste belge ;
 Roger Van de Wouwer, (1933-2005), peintre et illustrateur surréaliste belge. 

Homonymie de patronyme